

Geografia
Stati Uniti d'America
 Beltrami – comune del Minnesota
 Contea di Beltrami, in inglese Beltrami County – contea del Minnesota

Persone
 Achille Beltrami (1868-19??), filologo italiano
 Alessandro Beltrami (1981) – allenatore di pallavolo italiano
 Andrea Beltrami (1870-1897) – presbitero italiano, venerabile della Chiesa cattolica
 Elisabetta Benato Beltrami (1812-1888) – pittrice italiana
 Eugenio Beltrami (1835-1900), matematico e accademico italiano
 Equazioni di Beltrami
 Filippo Maria Beltrami (1908-1944), partigiano e architetto, medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Giacomo Costantino Beltrami (1779-1855) – esploratore e patriota italiano
 Giancarlo Beltrami (1937-2022) – calciatore e dirigente sportivo italiano
 Gian Mario Beltrami (1893-1936) – generale italiano
 Giovanni Beltrami (1777-1854) – incisore di cammei italiano
 Giovanni Beltrami (1860-1926) – pittore, illustratore e critico d'arte italiano
 Giuliana Gadola Beltrami (1915-2005) – partigiana, scrittrice e poetessa italiana
 Giuseppe Beltrami (1889-1973) – cardinale, arcivescovo cattolico e diplomatico italiano
 Guido Beltrami (1865-1920) – calciatore italiano, pioniere del calcio in Italia
 Ivan Beltrami (1969) – ex pistard e ciclista su strada italiano
 Lia Giovanazzi Beltrami (1967) – scrittrice e regista italiana
 Luca Beltrami (1854-1933) – architetto, storico dell'arte e politico italiano
 Luigi Guido Beltrami (1758-1834) – organista e compositore di musica sacra italiano
 Gian Mario Beltrami (1893-1936) – generale d'aviazione italiano
 Marcellino Albergotti Beltrami (...-1248) – vescovo cattolico italiano
 Marco Beltrami (1966) – compositore statunitense
 Massimo "Hollywood" Beltrami (1972) – pilota motociclistico italiano e poliziotto delle Fiamme Oro
 Matteo Beltrami (1975) – direttore d'orchestra italiano
 Ottorino Beltrami (1917-2013) – militare e dirigente d'azienda italiano
 Paolo Beltrami (...) – fisico italiano del XIX secolo
 Pietro Beltrami (1812-1872) – imprenditore e politico italiano
 Pietro G. Beltrami (1951) – filologo, metricista, accademico e traduttore italiano
 Susanna Beltrami (1959) – docente, danzatrice e coreografa italiana
 Vittorio Beltrami (1926-2012) – partigiano e politico italiano
 Walter Beltrami (1974) – chitarrista e compositore italiano di musica jazz
 Wolmer Beltrami (1922-1999) – fisarmonicista e compositore italiano

Altro
 15620 Beltrami – asteroide della fascia principale
 Beltrami TSA Tre Colli – squadra maschile italiana di ciclismo su strada
 Palazzo Beltrami – palazzo storico di Milano
 Porta Beltrami o Beltrame – torre di confine nel comune di Pietrasanta, provincia di Lucca

Pagine correlate
 Beltrame (disambigua)